Der Digital Economy and Society Index (Abk. DESI) (deutsch: Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft DESI) bildet die allgemeine Leistung Europas im Bereich der Digitalisierung und die Fortschritte der EU-Mitgliedstaaten bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit ab.

Mit dem Index erfasst und bewertet die EU den aktuellen Stand in den Bereichen Netzabdeckung, digitale Kompetenzen, Internetnutzung, Digitalisierungsgrad der Wirtschaft sowie elektronischer Behördendienste.

Deutschland steht im Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) 2019 der Europäischen Kommission unter den 28 Mitgliedstaaten an 12. Stelle, Österreich auf Platz 13.

Rangliste 2019

Einzelnachweise 

Digitale Welt
EU-Begriff